Ca lahko pomeni:
 kalcij, kemijski element
 vrhnja internetna domena za Kanado
 Kalifornija po ameriškemu poštnemu standardu
 ISO 639 za katalonščino